Пятый турнир за звание чемпионки мира по шахматам проходил в августе 1935 года в Варшаве.

10 участниц из 7 стран — Австрии, Англии, Дании, Ирландии, Норвегии, Польши, Чехословакии. 
Выиграв все 9 партий, В. Менчик в 5-й раз завоевала звание чемпионки мира. 2-е место заняла Р. Герлецкая — 6½ очков, 3-е — Г. Гарум — 6 очков.

Таблица

Литература 
 
 

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
1935 год в шахматах
Шахматы в Польше